Олег Юрьевич Цоков (род. 23 сентября 1971, СССР) — российский военачальник, генерал-лейтенант (2023).

Из-за вторжения России на Украину находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии.

Биография 
Родился 23 сентября 1971 года в семье военнослужащего и учительницы. Поменял 11 школ, прежде чем получил аттестат о среднем образовании.

Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище (1994), Военную академию им. М. В. Фрунзе (2000).

После окончания училища проходил службу в Сибирском военном округе командиром взвода, роты. Участвовал в первой чеченской войне.

С 2000 по 2004 год командир 2-го мсб 74-й омсбр, майор, подполковник (Юрга). Участвовал во второй чеченской войне.

С 2004 года — заместитель командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады.

С 2006 года — командир 228-го мотострелкового Севастопольского ордена Александра Невского полка.

С 2011 года по 2014 год заместитель командира 33-й отдельной мотострелковой бригады 49-й армии Южного военного округа (Майкоп).

С 2014 по 2015 год — командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР.

С 2015 по 2018 год — командир 205-й отдельной мотострелковой бригады (Будённовск Ставропольского края).

С 2018 по 2019 год — заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Ставрополь).

С сентября 2019 по июнь 2021 года — слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (факультет национальной безопасности и обороны государства).

С августа 2022 года — командир 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии (Смоленск)

Санкции 
13 декабря 2022 года из-за вторжения России на Украину попал под санкции Великобритании и Новой Зеландии как причастный к ракетным ударам по украинским городам. Ранее, 19 октября был внесён в санкционный список Украины

25 февраля 2023 года внесён в санкционный список всех стран Евросоюза за «участие в российской агрессивной войне против Украины».

Семья 
Женат, воспитывает сына и дочь.

Награды 
 Орден Жукова;
 Три Ордена Мужества;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»;
 Медаль «За отличие в военной службе» III, II, I степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» 1-й степени и 2-й степени
Медаль «За укрепление боевого содружества»;
 Медаль «За участие в военном параде в День Победы»;
Медаль За отличие в службе в Сухопутных войсках
Медаль Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ - 2012"
Медаль За возвращение Крыма
 Заслуженный военный специалист Российской Федерации.

См. также 
 228-й мотострелковый Севастопольский ордена Александра Невского полк
 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Кутузова и Суворова бригада
 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР
 205-я отдельная мотострелковая бригада

Примечания

Ссылки 
 Олег Юрьевич Цоков. Командир Севастопольского мотострелкового полка в Чечне.
 «Сирийская» 810 Отдельная бригада морской пехоты
 ЛЮБИТЬ, ЗАЩИЩАТЬ, ЖЕРТВОВАТЬ

Выпускники Ташкентского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине